Westheim (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Westheim (Palts), een deelgemeente van Lingenfeld in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Een deel van een gemeente of een stad:
Westheim, deel van Biebelried
Westheim, deel van Illesheim
Westheim bei Augsburg, deel van Neusäß
Westheim bei Bad Kissingen, deel van Hammelburg
Westheim bei Haßfurt, deel van Knetzgau
Westheim (Westfalen), deel van Marsberg, Sauerland
Westheim (Württemberg) deel van Rosengarten am Kocher